Wilhelm von Westerholt ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von und zu Westerholt und Gysenberg (1782–1852), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat von Recklinghausen
 Wilhelm Achill von Westerholt (1806–1854), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster